Banfi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Antonio Banfi (1886–1957), filósofo, esteta y político italiano.
 Enrico Augusto Banfi (1948), naturalista, agrostólogo y botánico italiano.
 Karina Banfi (1972), abogada y política argentina.
 Lino Banfi (1936), actor italiano.
 Ugo Puccini Banfi (1935), obispo católico.